Первый дивизион 1953/1954 — 51-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 сентября 1953 года и закончился 23 мая 1954 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1953/1954
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1953 году
Спорт в Бельгии в 1954 году